5-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч ФИФА»
12 января 2015 года

Золотой мяч (мужчины): 
 Криштиану Роналду

(третий раз)

Игрок года (женщины): 
 Надин Кесслер

(первый раз)

Лучший тренер (мужской футбол): 
 Йоахим Лёв

(первый раз)

Лучший тренер (женский футбол): 
 Ральф Келерман

(первый раз)

Лучший гол: 
 Хамес Родригес

Премия президента ФИФА: 
 Хироси Кагава

Приз Fair Play: 
 Волонтёры

< 4-я Церемонии вручения 6-я >
Золотой мяч ФИФА 2014 — пятая (считая с Золотым мячом France Football — 59-я) ежегодная церемония вручения награды лучшим футболистам и тренерам, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 28 октября 2014 года, церемония прошла 12 января 2015 года. Награждение проходило в 8 номинациях: лучший футболист и футболистка года, лучший тренер мужских и женских команд, лучший гол года, награда президента ФИФА, награда Fair Play и символическая сборная года.

Результаты — мужчины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Результаты — женщины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Символическая сборная года по версии ФИФА

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Премия Пушкаша за лучший гол

Президентская награда ФИФА 
  Хироси Кагава

Приз Fair Play 
 Волонтеры, работавшие на соревнованиях под эгидой ФИФА

Ссылки 
 Официальный сайт ФИФА 
 
 

2014 год в футболе
Золотой мяч
Золотой мяч ФИФА
2015 год в футболе
События 12 января
Январь 2015 года